Grądzik peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
 Grądzik, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Grądzik, village de la voïvodie de Mazovie
 Grądzik, village du powiat de Bartoszyce, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie